Запирательный нерв () — нерв поясничного сплетения. Образован волокнами LII — LIV нервов.

В начальных отделах лежит позади большой поясничной мышцы, затем выходит из-за её медиального края, и, прободая фасцию этой мышцы, направляется на уровне крестцово-подвздошного сочленения вниз к пограничной линии. Следуя на некотором расстоянии параллельно этой линии, прикрытый наружными подвздошными сосудами, он спускается на боковую стенку малого таза и идёт к внутреннему отверстию запирательного канала в сопровождении лежащих под ним запирательной артерии и вен. Пройдя в указанный, запирательный нерв делится на две концевые ветви — переднюю и заднюю.

Ветви :
 1. Мышечная ветвь () начинается от основного ствола перед входом в запирательный канал, проходит вместе с нервом через канал и разветвляется в наружной запирательной мышце.
 2. Задняя ветвь () отойдя от основного ствола, прободает наружную запирательную мышцу, ложится между большой и короткой приводящими мышцами и посылает к ним мышечные ветви.
 Кроме мышечных ветвей, она отдаёт суставные ветви к суставной капсуле тазобедренного сустава и ветви к надкостнице задней поверхности бедренной кости.
 3. Передняя ветвь () толще задней, является продолжением основного ствола. Проходит между длинной и короткой приводящими мышцами и отдаёт мышечные ветви к этим мышцам, а также к тонкой и гребенчатой мышцам (непостоянно).
 Затем запирательный нерв следует между длинной приводящей и тонкой мышцами, прободает широкую фасцию между портняжной и тонкой мышцами и в виде кожной ветви разветвляется в коже нижних отделов медиальной поверхности бедра вплоть до коленного сустава. Запирательный нерв может соединяться с подкожным нервом от бедренного нерва.

Примечания 

Нервы нижних конечностей